Кривин — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Кривин, Ален (1941—2022) — французский политик-троцкист, лидер Революционной коммунистической лиги и Четвёртого интернационала.
 Кривин, Феликс Давидович (1928—2016) — русский прозаик, поэт и сценарист, писатель-фантаст, радиожурналист, педагог.
 Кривин, Эммануэль (род. 1947) — французский дирижёр.